Pirquet est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Clemens von Pirquet (1874-1929), pédiatre et professeur d'université autrichien
  (1880-1966), pionnier autrichien de la technologie des fusées ;
  (1781-1861), militaire autrichien.

Astronomie 
 Pirquet (cratère)

Divers 
 , prix scientifique autrichien en allergologie et immunologie ;
 , prix scientifique décerné par la Société autrichienne de pédiatrie et de médecine de l'adolescence ;
 , lotissement communal d'Ottakring,  de Vienne.

Patronyme autrichien